

Населені пункти та їхні частини
 Вевюркі — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вевюркі — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вевюркі — осада в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки